Kroatië
 Osojnik (Dubrovnik), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovnik
 Osojnik (Vrbovsko), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovsko

Slovenië
 Osojnik (Semič), een plaats in de Sloveense gemeente Semič
 Osojnik (Železniki), een plaats in de Sloveense gemeente Železniki